Латынь — то же, что и латинский язык. Также к этому термину относятся:

 Латынь эпохи Возрождения — один из вариантов данного языка, применявшийся во времена эпохи Возрождения.
 Латынь без словоизменения — международный искусственный язык на основе данного языка.
 Поросячья латынь (свинский латинский) — «тайный язык», представляющий собой зашифрованный английский язык.
 Латынь — другое название реки Семынь